Chuck i przyjaciele (, 2010–2012) – amerykańsko–kanadyjski serial animowany, który swoją światową premierę miał 16 października 2010 roku na kanale The Hub. W Polsce premiera serialu nastąpiła 14 października 2011 roku na kanale MiniMini. Serial wykonany w technice trójwymiarowej CGI.

Opis fabuły 
Serial opowiadający o perypetiach wywrotki imieniem Chuck i jego przyjaciół. Jego największym marzeniem jest startowanie w wyścigach, tak jak jej brat Rally. Razem z przyjaciółmi przeżywa niesamowite przygody. Wśród jego znajomych znajdują się m.in. śmieciarka Rowdy, laweta Handy, uwielbiająca kopać ładowarka Digger oraz wóz strażacki Boomer. Mimo że każdy z samochodów ma inne cechy charakteru i umiejętności, razem tworzą drużynę, która radzi sobie z każdym problemem.

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: na zlecenie MiniMini+ – Start International Polska
Reżyseria: Andrzej Chudy
Dźwięk i montaż: 
 Janusz Tokarzewski (odc. 1-10),
 Grzegorz Ogorzały (odc. 11-26)
Kierownictwo muzyczne: Piotr Gogol
Kierownictwo produkcji: Anna Kuszewska
Wystąpili:
 Jan Rotowski – Chuck (odc. 1-26)
 Franciszek Dziduch – Chuck (odc. 27-39)
 Agnieszka Kunikowska – Haulie
 Waldemar Barwiński – Porter 
 Andrzej Chudy –
 Elmer,
 dr Bolt,
 betoniarka Mike (odc. 10a),
 Campster
 Cezary Kwieciński –
 wywrotka,
 betoniarka Mike,
 Johnny Cool,
 Trener
 Katarzyna Łaska – Boomer
 Maciej Falana – Rowdy
 Miłosz Konkel – Digger
 Agnieszka Mrozińska – Biggs
 Grzegorz Drojewski – Rally
 Anna Sztejner – Soku
 Kacper Cybiński – Buck
 Joanna Węgrzynowska – Dalia
 Natalia Jankiewicz – Handy
 Kacper Cybiński – Spiner (odc. 32)
 Magda Kusa – Chassie (odc. 33)
 Maksymilian Zdybicki – Flip
 Maciej Więckowski
i inni

Lektor: Andrzej Chudy

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Seriale telewizyjne zakończone w 2012